La vita è un sogno (Forever), film di George Fitzmaurice del 1921
La vita è un sogno (Dazed and Confused), film di Richard Linklater del 1993